Longzang bezeichnet:

 Longzang (Ngawa) (龙藏乡), Gemeinde im Kreis Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longzang (Xinghai) (龙藏乡), Gemeinde im Kreis Xinghai in der chinesischen Provinz Qinghai